Le canton du Robert est le nom porté par plusieurs divisions administratives françaises :

 le canton du Robert est un ancien canton du département et de la région Martinique ;
 le canton du Robert-1-Sud est un canton du département et de la région Martinique ;
 le canton du Robert-2-Nord est un canton du département et de la région Martinique.